De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1990 werden op 2, 3 en 4 maart 1990 gereden op de ijsbaan No Mori in de stad Obihiro in de subprefectuur Tokachi in Hokkai-dō in Japan.

De Oost-Duitse Ulrike Adeberg en de Nederlander Falko Zandstra werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1990
Schaatsen in Japan
 1990
Sport in Hokkaido
Schaatsen